Neufriedstein steht für:

 Neufriedstein, ein ehemaliges Weinbergsanwesen in der Lößnitz, in der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Neufriedstein (Straße), ein Weg in Radebeul-Niederlößnitz, der als Berggasse durch das ehemalige Weinbergsanwesen führt